ArgenLeaks (septiembre de 2011), es un libro del argentino Santiago O'Donnell, publicado en Buenos Aires. Se basa en los cables de WikiLeaks (desclasificados por Julian Assange) que hacen referencia a importantes hechos y personas más destacadas de la República Argentina, y su relación con los Estados Unidos.

A principios de 2011, el autor ―del diario Página/12― visitó a Julian Assange en Londres. Tras esa visita, recibió un pendrive con la información que llevó a la realización de este libro. O’Donnell fue el único periodista argentino que tuvo contacto con Assange.

En estos cables están involucradas personalidades como la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, los expresidentes Néstor Kirchner, Carlos Menem y Eduardo Duhalde, el expresidente venezolano Hugo Chávez, y hechos significativos como el atentado a la AMIA, además de empresas como Grupo Clarín y Monsanto.

El libro revelaba cables diplomáticos sobre la salud del expresidente argentino Kirchner, además de como numerosas ocasiones, el candidato presidencial Mauricio Macri pidió al gobierno norteamericano que rompiera relaciones con la Argentina, para perjudicar al gobierno.

Referencias

Bibliografía 
 O’Donnell, Santiago: ArgenLeaks. Buenos Aires: Sudamericana, 2011. Consultado el 22 de febrero de 2013.

Libros de Argentina
Libros de 2011
Obras periodísticas
Argentina en 2011